Joel Lundqvist (né le  à Åre en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il est le frère jumeau de Henrik Lundqvist, également joueur de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club
Il commence sa carrière avec l'équipe de Frölunda HC en 2000. Il est choisi en 2000 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Stars de Dallas en , en . En 2003 et 2005, il remporte avec Frölunda le titre de champion de Suède. Depuis 2006, il évolue aux Stars de l'Iowa. Lors de la saison 2006-2007, il joue aussi ses premiers matchs en Ligue nationale de hockey. Il revient en Europe en 2009 et est nommé capitaine de Frölunda.

En , il célèbre ses 1000 matchs officiels sous le maillot des Frölunda Indians.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. En 2006, 2013 et 2017, il remporte le championnat du monde.

Trophées et honneurs personnels

Ligue américaine de hockey 
 2007 : Sélectionné pour le Match des étoiles avec l'équipe planète/États-Unis.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2000-2001 || Frölunda HC || Elitserien || 9|| 0|| 0|| 0|| 0|| - ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001||IF Mölndal Hockey || Allsvenskan || 17|| 10|| 5|| 15|| 10||9 ||8 ||8 ||16 ||0
|-
|2001-2002 || Frölunda HC || Elitserien || 46|| 12|| 14|| 26|| 28|| 10|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
|2002-2003 || Frölunda HC || Elitserien || 50|| 17|| 20|| 37|| 113|| 16|| 6|| 3|| 9|| 12
|-
|2003-2004 || Frölunda HC || Elitserien || 49|| 9|| 14|| 23|| 48|| 10|| 2|| 2|| 4|| 8
|-
|2004-2005 || Frölunda HC || Elitserien || 50|| 7|| 12|| 19|| 38|| 13|| 2|| 5|| 7|| 57
|-
|2005-2006 || Frölunda HC || Elitserien || 49|| 11|| 21|| 32|| 87|| 17|| 3|| 4|| 7|| 34
|-
|2006-2007|| Stars de l'Iowa || LAH|| 40|| 16|| 22|| 38|| 30|| 9|| 6|| 4|| 10|| 10
|-
|2006-2007|| Stars de Dallas || LNH|| 36|| 3|| 3|| 6|| 14|| 7|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
|2007-2008|| Stars de l'Iowa || LAH|| 8|| 2|| 4|| 6|| 2||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008|| Stars de Dallas || LNH|| 55|| 3|| 11|| 14|| 22|| 18|| 2|| 5|| 7|| 8
|-
|2008-2009 ||Stars de Dallas ||LNH ||43 ||1 ||5 ||6 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Frölunda HC || Elitserien || 49|| 11|| 20|| 31|| 34|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2010-2011 || Frölunda HC || Elitserien || 31|| 9|| 8|| 17|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Frölunda HC || Elitserien || 48|| 11|| 19|| 30|| 63|| 6|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
|2012-2013 || Frölunda HC || Elitserien || 55|| 12|| 22|| 34|| 57|| 6|| 3|| 2|| 5|| 6
|-
|2013-2014 || Frölunda HC || SHL || 46|| 3|| 14|| 17|| 59|| 7|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
|2014-2015|| Frölunda HC || SHL || 55 || 5 || 17 || 22 || 18 || 13 || 3 || 2 || 5 || 4
|-
|2015-2016 || Frölunda HC || SHL || 45|| 19|| 19|| 38|| 22|| 14|| 2|| 6|| 8|| 4
|-
|2016-2017 || Frölunda HC || SHL || 51|| 9|| 17|| 26|| 24|| 14|| 2|| 10|| 12|| 6
|-
|2017-2018 || Frölunda HC || SHL || 43|| 4|| 16|| 20|| 49|| 6|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2018-2019 || Frölunda HC || SHL || 51|| 13|| 18|| 31|| 26|| 16|| 6|| 7|| 13|| 35
|-
|2019-2020 || Frölunda HC || SHL || 46 || 17 || 14 || 31 || 26 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Frölunda HC  || SHL || 39 || 10 || 13 || 23 || 45 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2021-2022|| Frölunda HC  || SHL ||  || 

| 134|| 7|| 19|| 26|| 56|| 25|| 4|| 5|| 9|| 14

Au niveau international 

| 2004 ||  Suède -18 ans || Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 3|| 1|| 4|| 2|| +2||  Médaille de bronze
|-
| 2002 ||  Suède -20 ans || Championnat du monde junior || 7|| 1|| 1|| 2|| 6|| 0|| Sixième place
|-
|2006 || Frölunda HC || Coupe d'Europe des clubs champions||2||0||0||0||2||0||Phase de groupe
|-
| 2006 ||  || Championnat du monde || 8|| 1|| 0|| 1|| 4|| +1||   Médaille d'or
|-
| 2009 ||  Suède || Championnat du monde || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||  Médaille de bronze
|-
|2010 || Frölunda HC || Trophée européen||8||1||1||2||16|| ||Phase de groupe
|-
|2011 || Frölunda HC || Trophée européen||8||1||5||6||0|| ||Quarts de finale
|-
| 2012 ||  Suède || Championnat du monde || 3|| 1|| 1|| 2|| 2|| +1||  Sixième place
|-
|2012 || Frölunda HC || Trophée européen||7||1||2||3||8|| ||Phase de groupe
|-
| 2013 ||  Suède || Championnat du monde || 10|| 0|| 3|| 3|| 6|| +4|| Médaille d'or
|-
|2013 || Frölunda HC || Trophée européen||8||1||7||8||6|| ||Phase finale
|-
| 2014 ||  Suède || Championnat du monde || 10|| 1|| 0|| 1|| 4|| 0||   Médaille de bronze
|-
|2015 || Frölunda HC || Ligue des champions||10||1||3||4||26||0||Finale
|-
|2016 || Frölunda HC || Ligue des champions||11||3||5||8||8||+1||Vainqueur
|-
|2017 || Frölunda HC || Ligue des champions||13||4||10||14||14||+9||Vainqueur
|-
| 2017 ||  Suède || Championnat du monde || 10|| 1|| 1|| 2|| 4|| +3|| Médaille d'or
|-
| 2018 ||  Suède|| Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 6|| 0|| align="left"|  place

Notes et références 

Naissance en mars 1982
Naissance à Åre
Joueur international suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Frölunda Indians
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Stars de l'Iowa
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018